Parquetina är ett släkte av oleanderväxter. Parquetina ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Parquetina